Николай Куломзин:
 Куломзин, Николай Анатольевич (1915 (по другим данным, 1912)—1995) — религиозный деятель Русского Зарубежья во Франции, выпускник Сорбонны, профессор Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже, протоиерей.
 Куломзин, Николай Семёнович — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 1893; 26 ноября 1807.
 Примечания